

Хиліни — село в гміні Шелькув Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Хиліни — село в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства